Мейрамбек Тахирулы Калмырза (; 15 декабря 2002, Арай, Мактааральский район, Южно-Казахстанская область, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Астана» и молодёжной сборной Казахстана, выступающий на правах аренды за клуб «Окжетпес».

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начал в 2020 году в составе клуба «Астана U-21» во второй лиге.

В 2022 году на правах аренды перешёл в «Окжетпес». 5 марта 2023 года в матче против клуба «Мактаарал» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге.

Карьера в сборной 
10 июня 2022 года дебютировал за молодёжную сборную Казахстана в матче против молодёжной сборной Турции (0:0).

Достижения 
 «Окжетпес»
 Победитель первой лиги: 2022

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Астана-М»
Игроки ФК «Окжетпес»